Харьковская операция:

Гражданская война 
 Харьковская операция (1917) — поход красногвардейцев РСФСР и Украины против Украинской Народной Республики во время Гражданской войны в России (декабрь 1917). Закончилась победой красных.
 Харьковское январское восстание (1919) — красное восстание в Харькове и взятие его войсками Советов (начало января 1919). Закончилась победой красных.
 Харьковская операция (июнь 1919) — белое восстание в Харькове и взятие его войсками Добровольческой армии (середина-конец июня 1919). Закончилась победой белых.
 Харьковская операция (декабрь 1919) — военный поход войск Советской России и Советской Украины против белогвардейских войск во время Гражданской войны в России (ноябрь-декабрь 1919). Закончилась победой красных.

Великая Отечественная война 
 Харьковская операция (1941), она же Первая битва за Харьков — военная операция войск СССР по обороне Харькова от немецких войск во время Великой Отечественной войны. Закончилась поражением РККА и оккупацией Харькова.
 Барвенково-Лозовская операция советских войск (январь 1942). Закончилась частичным успехом РККА и освобождением Изюма и Барвенкова (но не Лозовой).
 Харьковская операция (1942), она же Вторая битва за Харьков, также Барвенковский котёл, операция «Фредерикус» — стратегическая военная операция войск СССР против Германии во время Великой Отечественной войны (май 1942) и ответная немецкая (май-июнь 1942). Закончилась поражением РККА и пленением нескольких сот тысяч человек.
 Харьковская операция (1943), она же Третья битва за Харьков, операция «Звезда» — стратегическая военная операция войск СССР против Германии во время Великой Отечественной войны (февраль 1943) и ответная немецкая (март 1943). Закончилась поражением Красной Армии и повторной оккупацией Харькова.
 Изюмско-Барвенковская операция советских войск (июль-август 1943). Закончилась победой Советской Армии и освобождением Изюма и Барвенкова.
 Белгородско-Харьковская стратегическая наступательная операция «Румянцев», она же Четвёртая битва за Харьков, операция «Полководец Румянцев» — стратегическая военная операция войск СССР против Германии во время Великой Отечественной войны (август 1943). Закончилась победой Советской Армии и окончательным освобождением Харькова.

Вторжение России на Украину (2022) 
 Контрнаступление в Харьковской области (2022)

Списки:Харьков